Кёнигсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Йеннерсдорф.  Население составляет 736 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15,7 км². Официальный код  —  10511.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Шпирк (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия KLAUS занимает 3 места.

Ссылки 

Города Бургенланда